Раки́тное — село в Новоселецком районе, Черновицкой области.

География 
Расположено на берегу речки Ракитна.

История 
Село Ракитное(Рэкита) было основано на территории Молдавского княжества не позднее XVIII века.

После присоединения части княжества к Российской Империи была проведена Бессарабская перепись населения 1817 года. По данным переписи:

 Село Ракитное относится к Гилавецкому округу Хотинского цинута. Вотчина принадлежит монастырю Слатина. Вотчина охватывает 270 фалчей ( мера измерения рум.)сенокоса, 340 фалчей пахотной земли и 150 фалчей сельского выгона, 1 безрыбный пруд, 1 владельческую мельницу и 1 священицкую.
 Состояние села разряда Г (недостаточное).
 Статистика духовного сословия: 3 священника, 1 вдова священника, 1 дьячок, 1 пономарь.

 Статистика низшего сословия: хозяйства царан — 164, хозяйства вдов крестьян(цэрань)— 24, хозяйства бурлаков (холостяков)— 28, прощенных — 7.
 Всего: 204 мужских хозяйств и 25 вдовьих хозяйства.

На протяжении XIX века входило в состав Новоселицкой волости Хотинского уезда Бессарабской области, с 1873 года — Бессарабской губернии.

Согласно «Спискам населенных мест Бессарабской губернии» за 1859 год, Ракитное(Рэкита) — монастырское село, расположенное при австрийской границе. Население составляло 1060 человек (550 мужчин, 510 женщин), общее количество дворов — 140 (в среднем на двор приходилось 8 человек). Имелась одна православная церковь, один пограничный кордон.
В середине 20го века в селе возникла новая церковь, церковь евангельских христиан баптистов. В восьмидесятых
годах 20 го века построена церковь которая действует по сей день. Община насчитывает более ста постоянных членов церкви.
 

В соответствии со справочником «Волости и важнейшие селения Европейской России» (выпуск 8) на 1886 год, Ракитное(Рэкита) — село( царань) крестьян, в Новоселицкой волости, Хотинского уезда, при речке Ракитна с числом жителей — 1428, количеством дворов — 280 (в среднем на двор 5 человек). Имелась одна православная церковь, один пограничный кордон.

После 1918 года входит в состав Румынии. С 1944 года — в составе УССР, затем с 1991 года в  состав Украины.

Церковь 
В 1777 году в селе была открыта Успенская церковь. «Церковь деревянная, крепкая, утварью, ризами и книгами достаточна».

По состоянию на 1817 год, в селе имелись 3 священника, 1 вдова священника, 1 дьячок, 1 пономарь. Из трех священников, один — 82-летний Стефан Киурескул был посвящён в 1777 году Иоакимом, другой — 66-летний Иоанн Агапиевич посвящён в 1781 году Кириллом, а третий — 48-летний Василий Храб, посвящён в 1795 году.

В 1899 году было построено новое здание Успенской церкви, которому в настоящее время присвоен статус памятника архитектуры местного значения.

Галерея

Примечания 

Населённые пункты Новоселицкого района (Черновицкая область)